Fani peut désigner :
Fani, une île frontalière d'Indonésie ;
Fani, une commune du Mali ;
 Leonora Fani (née en 1954), une actrice italienne.

Fani est aussi un prénom.